Folkviljan på Orust (FPO) är ett lokalt politiskt parti som är registrerat för val till kommunfullmäktige i Orusts kommun. Partiet grundades 1986 av Hans Pernervik, Christer Johansson och Björn Littorin.

Valresultat

Se även 
 Lista över politiska partier i Sverige

Referenser

Externa länkar 
 Officiell webbplats

Lokala politiska partier i Sverige
Politiska partier bildade 1986
Orusts kommun